De Grand Prix-wegrace van Duitsland 1993 was de zesde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1993. De race werd verreden op 13 juni 1993 op de Hockenheimring Baden-Württemberg nabij Hockenheim, Duitsland.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

Zijspanklasse

1993
Duitsland
Sportevenement in Hockenheim